Баяутский район () — административная единица в Сырдарьинской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Баяут.

История 
Баяутский район был образован в составе Ташкентской области в 1955 году. 14 декабря 1959 года упразднён с передачей территории в подчинение городу Янгиеру. В 1963 году восстановлен в составе Сырдарьинской области под названием Янгиерский район. В 1965 году переименован в Баяутский район.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:

4 городских посёлка:
 Баяут,
 Бекат,
 Дустлик,
 Марказ.

12 сельских сходов граждан:
 Алмазар,
 Баяут,
 Галлакор,
 Дарбазакыр,
 Дехканабад,
 Дустлик,
 Лайлакуль,
 Маданият,
 Мингчинар,
 Тинчлик,
 Усманабад,
 имени Ж. Усманова.

Известные уроженцы 
 Халима Худайбердиева (1947—2018) — советская и узбекская поэтесса, журналист, редактор, общественный деятель, народный поэт Узбекистана (1992).

Примечания 

Районы Сырдарьинской области